-{PGC}- 144971 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 252/1
IC 252/2